Сан Хосе Тетел има више значења:

 Сан Хосе Тетел, Ла Кебрадора (Апизако), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Хосе Тетел (Јаукемекан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику